Wolnzach kann meinen:

 Wolnzach, Markt im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Wolnzach (Fluss), linker Zufluss der Ilm bei Königsfeld in Markt Wolnzach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern